Xenokleides ist der Name mehrerer historischer Personen:

 Korinthischer Militär, siehe Xenokleides (Korinth)
 Athenischer Dichter, siehe Xenokleides (Athen)
 Politiker aus Chalkis, siehe Xenokleides (Chalkis)